Catwoman — приключенческая видеоигра, основанная на одноименном фильме 2004 года, основанном на вымышленном персонаже. В игре присутствует сходство с главной актрисой фильма Холли Берри; персонажа озвучивает актриса Дженнифер Хейл.

Игровой процесс 
Игра представляет собой платформер от третьего лица, в котором игрок должен использовать кошачью силу и ловкость героини, чтобы путешествовать по различным локациям и побеждать различных врагов. В игре также присутствует исследование, аналогичное серии Tomb Raider. Женщина-кошка может карабкаться по стенам и раскачиваться на металлических шестах. Женщина-кошка также должна решать головоломки в определенных частях игры, чтобы продвинуться дальше. В игре также есть боевая система для поединков с врагами.

Сюжет 
Игра в общих чертах повторяет сюжет фильма. Пейшенс Филлипс, застенчивая офисная работница в корпоративной империи Hedare, случайно раскрывает мрачную тайну своих работодателей, которые впоследствии пытаются её убить. Затем она возрождается сверхъестественной египетской кошкой, наделяющий ее кошачьими способностями. Теперь, получив ещё один шанс, она начинает мстить людям, которые чуть не убили ее.

Критика 
Игра в целом получила негативные отзывы, согласно сайту Metacritic.

Примечания

Комментарии

Источники 

Компьютерные игры 2004 года
Игры по DC Comics
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные Electronic Arts
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Женщина-кошка вне комиксов